Kabinett Menachem Begin steht für folgende Regierungen in Israel:

 Kabinett Menachem Begin I (1977–1981)
 Kabinett Menachem Begin II (1981–1983)